Danill Tarasov kan syfta på:

Daniil Tarasov (ishockeymålvakt)
Daniil Tarasov (ishockeyspelare)